Нижче наведено список 121 муніципалітетів метрополійного міста Рим-Столиця. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Рим